Català pallarès, varietat dialectal constitutiva del català al Pallars
 Toponímia:
 Pallarès de Baix, masia del municipi d'Olius a la comarca del Solsonès
 Pallarès de Dalt, masia del municipi d'Olius a la comarca del Solsonès
 Pallarès Vell, masia del municipi de Solsona a la comarca del Solsonès
 Cal Pallarés (Gavet), masia del municipi de Gavet de la Conca
 Barranc de Pallarès, afluent per la dreta del Riu Negre, al Solsonès
 Dolmen de Mas Pallarès, monument megalític situat dins del municipi de Sarroca de Bellera
 Biografies:
 Albert Pallarés (Benicàssim, 1965), dissenyador gràfic i dibuixant valencià conegut com a Pallarés 
 Antoni Pallarès i Tuset (Puigcerdà, 1932)
 Danilo Pallares Echeverría (Trinidad, ?), escriptor i músic uruguaià
 Francesc Pallarès (Barcelona, ? - 1462), membre del Consell de Cent de Barcelona i del partit de la Busca
 Francesc Xavier Pallarès i Povill (Tortosa, 1964), polític català 
 Gabriel Pallarès i Roig (Valls, 1902 - Sitges, 1973), músic i compositor
 Jaume Pallarès (la Selva del Camp, 1590 - el Vilosell, 1648), Abat de Poblet (1636 - 40) i (1644 - 48)
 Joan Pallarès-Personat (Caldes de Montbuí, 1953), escriptor, historiador, periodista i polític català
 Josep Pallarès Marzal
 Marc Pallarès Piquer (Barcelona, 1977), assagista i narrador català
 Pilar Pallarés García (Culleredo, 1957), poetessa gallega
 Xavier Pallarès i Povill (Tortosa, 1964), polític català i professor d'educació primària